Gra pozorów – film w reż. Neila Jordana z 1992 roku
 Gra pozorów – amerykański serial telewizyjny z 2009 roku